Le terme Mannerelle d'origine française peut se référer à :

Toponymes
Rivière Mannerelle, un affluent de la rivière Malouin, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Quebec, au Canada.

Autres
Manerelle, nom d'un cheval de course.